Leonardo Fibonacci (1175-1250), mathématicien italien
Suite de Fibonacci
Suite de Fibonacci aléatoire
Nombre d'or
 Sommes des diagonales ascendantes du triangle de Pascal comme suite de Fibonacci.
Nombre de Fibonacci
Généralisations des nombres de Fibonacci
Nombre premier de Fibonacci
Tas de Fibonacci
Mot de Fibonacci
Fractale du mot de Fibonacci
Codage de Fibonacci
(6765) Fibonacci
Polynôme de Fibonacci
 Fonction Fibonacci (naïve) en Haskell